Első líbiai polgárháború - 2011-ben Moammer Kadhafi diktátor hatalmának megdöntése miatt kirobbant háború.
Második líbiai polgárháború - 2014 óta tartó konfliktus.